Pirahã kan syfta på:

 Pirahã (folkslag)  ett folkslag i Brasilien
 Pirahã (språk) – språket som talas av pirahã-folket